Эль-Ромераль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 79 км². Население — 771 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 62 км.

Покровителями города считаются святой Себастиян Мартир и Нуэстра Сеньора де ла Ассенсион.

История 
Город основан в 1228 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Дольмены Антекеры. Ромераль в проекте «Путешествия» портала «Новый Геродот»

Муниципалитеты Толедо